Ben 10: Ultimate Alien – amerykański serial animowany produkcji Cartoon Network Studios, sequel serialu Ben 10: Obca potęga i filmu Ben 10: Alien Swarm. Amerykańska premiera miała miejsce 23 kwietnia 2010, zaś polska premiera odbyła się 12 marca 2011 po maratonie Ben 10: Obca potęga. Premierowe odcinki emitowane były w każdą środę o 19:00.

Opis fabuły 
Rok po wydarzeniach, które miały miejsce podczas "Ostatecznej bitwy" i po zniszczeniu Omnitrixa, 16-letni Ben Tennyson musi stawić czoła nowym wrogom. Gdy jeden z fanów Bena wyjawia jego sekretną tożsamość całemu światu, ten zaczyna być obserwowany przez media. Dzieci uznają go za bohatera, a ich rodzice uważają go za przestępcę. Na dodatek ciągle jeszcze nie udało mu się opanować Ultimatrixa. Chłopak będzie musiał się też zmierzyć z Osmosjaninem Aggregorem, który chce za wszelką cenę odnaleźć legendarną Kuźnię Stworzenia i tym samym zdobyć potęgę absolutną.

Nowi kosmici 
 Wodny Nahaj
 Armowiertło
 Amfibian
 Terrawiatr
 NRG
 Shocksquatch
 Raptus
 Przeginka
 Orzuk
 Mechaniczny
 Fachura

Ostateczne formy 
 Ost. Szlamfajer
 Ost. Pajęczarz
 Ost. Gigantozaur
 Ost. Kulopłot
 Ost. Echo Echo
 Ost. Ziąb
 Ost. Dzikopysk
 Ost. Way Big

Wersja polska 
Wersja polska: Master FilmReżyseria:
 Małgorzata Boratyńska (odc.1-35,47-52)
 Dariusz Dunowski (odc.36-40)
 Agata Gawrońska-Bauman (odc.41-46)
Dialogi: Kamila Klimas-PrzybyszDźwięk:
 Mateusz Michniewicz (odc.1-35,41-52)
 Paweł Nowacki (odc.36-40)
 Wojciech Kalinowski (odc.41-46)
Montaż:
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 1-15,19-27,35-46)
 Paweł Siwiec (odc. 16-18,28-34,47-52)
Kierownictwo produkcji:
 Katarzyna Górka (odc.1-40)
 Katarzyna Fijałkowska (odc.41-52)
Wystąpili:
 Kajetan Lewandowski –
 Ben Tennyson,
 Ultimatrix
 Amfibian (odc. 8)
 Joanna Pach – Gwen Tennyson
 Zbigniew Kozłowski – Kevin Levin
 Julia Kołakowska – Julia
 Janusz Wituch –
 Jetray,
 Chromaton,
 Pajęczarz
 Plazma
 Karol Wróblewski –
 Gigantozaur
 Ziąb
 Rafał Fudalej –
 Jimmy Jones (odc. 1, 7),
 J.T.
 Adam Bauman –
 Bivalvan (odc. 1)
 Profesor Paradox
 Przemysław Nikiel –
 Generał (odc. 1)
 Aggregor (odc. 1, 5-8, 10, 11, 13-16)
 Czteroręki
 Szukacz Odzyskiwacz (odc. 21)
 Sławomir Pacek –
 Jeden z reporterów (odc. 1)
 Łebkrab
 Krzysztof Szczerbiński –
 Jeden z wiecznych rycerzy,
 Polarny
 Carl Tennyson (odc. 3)
 Agnieszka Fajlhauer – Czarodziejka
 Piotr Zelt – Will Moralista
 Mikołaj Klimek –
 Gniew
 Amfibian
 Tomasz Jarosz – Diamentogłowy
 Sebastian Cybulski – Szlamfajer
 Marek Bocianiak – Upchuck
 Zbigniew Konopka –
 Armowiertło
 Kulopłot
 Vilgax (odc. 50-52)
 Way Big (odc. 52)
 Robert Tondera –
 Wodny Nahaj
 NRG
 Beniamin Lewandowski – 10-letni Ben Tennyson (odc. 16)
 Stefan Knothe – Azmuth
 Marcin Hycnar –
 Alan (odc. 19)
 Mike Morningstar (odc. 19-20) 
 Anna Sroka – Sandra Tennyson (odc. 3)
 Miłogost Reczek –
 Max Tennyson (odc. 3, 10-11, 19-20)
 Terrawiatr
 Artur Pontek – Argit (odc. 7, 18)
 Jacek Wolszczak – Cooper (odc. 20)
 Andrzej Chudy
 Grzegorz Drojewski
 Wojciech Paszkowski –
 Galapagus
 Surgeon
 Dariusz Błażejewski – Wieczny rycerz
 Przemysław Stippa – Młody Max Tennyson
 Małgorzata Boratyńska
 Cezary Nowak
 Włodzimierz Bednarski
 Monika Pikuła
i inni

Lektor: Paweł Bukrewicz

Odcinki 
 Serial liczy 52 odcinki:
 I sezon (odcinki 01-20) – 12 marca 2011 roku,
 II sezon (odcinki 21-30) – 7 września 2011 roku,
 III sezon (odcinki 31-52) – 14 marca 2012 roku.

Spis odcinków

Komiksy 
 Ofiara Mody
 Ben 10 na lodzie
 Ben Zbijakson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficj. strona na CN 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy z serii Ben 10
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2012